А́льфред Ми́ллер:

 Миллер, Альфред — американский киносценарист.
 Миллер, Альфред (1810—1874) — американский художник XIX века.